Ourensi – abitanti di Conceição dos Ouros
Ourensi – abitanti di Ouro
Ourensi – abitanti di São José do Ouro